Батуринский сельсовет

Бурятия 

 Батуринский сельсовет Прибайкальского района — название Зырянского сельсовета до 1967 года

Краснодарский край 
 Батуринский сельсовет Брюховецкого района (преобразован в 1994 году в сельский округ

Курганская область 
 Батуринский сельсовет Шадринского района (упразднён в 2021 году)

Рязанская область 
 Батуринский сельсовет Рыбновского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Смоленская область 
 Батуринский сельсовет Холм-Жирковского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Томская область 

Упразднены в 2000-х.
 Батуринский сельсовет Асиновского района
 Батуринский сельсовет Кожевниковского района